Butler Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Butler Island (Florida)
 Butler Island (Georgia)
 Butler Island (Idaho)
 Butler Island (Ohio)
 Butler Island (South Carolina)
 Butler Island (Vermont)

in der Antarktis:
 Butler Island (Ostantarktika) vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Butler Island (Westantarktika) vor der Black-Küste des Palmerlands